Putnu balle (le bal des oiseaux) est un groupe de musique letton composé de 6 membres (3 de chaque sexe). Ils étaient connus sous le nom de Dzeguzīte (le petit coucou) et une partie de leur compositions est due à Raimonds Pauls.

Groupe musical letton